Guus Verstraete ist der Name folgender Personen:

* Guus Verstraete (Senior) (1914–1994), niederländischer Schauspieler und Regisseur 
 Guus Verstraete (Junior) (* 1946), niederländischer Regisseur und Schauspieler